Чемпіонат Німеччини з хокею 2009 — 92-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Айсберен Берлін. Чемпіонат тривав з 5 вересня 2008 року по 1 березня 2009 року. Матчі серії плей-оф проходили з 5 березня по 17 квітня 2009 року.

Регулярний сезон 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі, ВБ = перемога по булітах, ПО = поразки в овертаймі, ПБ = поразки по булітах, П = поразки,  Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Згідно регламенту за перемогу - 3 очка, за перемогу у овертаймі та по булітах - 2 очка, поразка в овертаймі та по булітах - 1 очко, поразка - 0 очок.

Кваліфікація 
 Грізлі Адамс Вольфсбург — Аугсбург Пантерс 1:2, 4:1, 1:0, 4:3 ОТ
 Гамбург Фрізерс — «Франкфурт Ліонс» 3:4, 1:2, 2:1, 2:1 ОТ, 4:2

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ДЕГ Метро Старс — Крефельдські Пінгвіни 2:3, 4:3 ОТ, 1:2, 5:4 ОТ, 2:1, 3:4, 5:0
 Ганновер Скорпіонс — Грізлі Адамс Вольфсбург 2:1, 2:3 ОТ, 2:3, 4:3 ОТ, 4:3, 2:0
 Адлер Мангейм — Сінуперт Айс Тайгерс 5:0, 3:5, 3:2, 2:1, 5:2
 Айсберен Берлін — Гамбург Фрізерс 5:3, 3:2 ОТ, 7:2, 4:1

Півфінали 
 Айсберен Берлін — Адлер Мангейм 4:0, 1:6, 4:0, 6:4
 Ганновер Скорпіонс — ДЕГ Метро Старс 5:2, 2:4, 6:3, 3:4 ОТ, 1:3

Фінал 
 Айсберен Берлін — ДЕГ Метро Старс 3:2, 1:3, 5:1, 4:2

Джерела 
 Хокейний архів 2009 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
2008 у Німеччині
2009 у Німеччині
2008 у німецькому спорті
2009 у німецькому спорті